North (film), film uit 1994 onder regie van Rob Reiner,
 North (Everon), album van de Duitse muziekgroep Everon
 North (Darkstar), album van Darkstar
 North (Barclay James Harvest), album van John Lees' Barclay James Harvest

Geografie
 North (South Carolina), plaats in South Carolina
 North City, plaats in Illinois

Personen
 Alan North (acteur) (1920-2000), Amerikaans televisie- en theateracteur
 Alan North (motorcoureur) (1953), Zuid-Afrikaans motorcoureur
 Alex North (1910-1991), Amerikaans componist
 Alfred North (1906-1988), Brits waterpolospeler
 Alfred North Whitehead (1861-1947), Brits-Amerikaans filosoof, natuurkundige en wiskundige
 Andy North (1950), Amerikaans golfer
 Darian North, Amerikaans schrijver en dichter
 Douglass North (1920-2015), Amerikaans econoom
 Dudley North (1641-1691), Brits koopman, landeigenaar en economisch denker
 Frederick North (1732-1792), Brits Tory-politicus en eerste minister van Groot-Brittannië
 Freya North (1967), Brits schrijfster
 Jade North (1982), Australisch voetballer
 Jay North (1951), Amerikaans acteur
 Marianne North (1830-1890), Engels biologe en botanisch kunstenares
 Nolan North (1970), Amerikaans (stem)acteur
 Oliver North (1943), Amerikaans marinier
 Peter North (1957), Canadees mannelijke pornoster, regisseur en producent
 Richard North (1990), Engels darter
 Thomas North (±1535-±1601), Engels vertaler en militair